Ра́нтакюля () — ряд топонимов в Финляндии.

 Рантакюля — район Йоэнсуу.
 Рантакюля — район Миккели.

 Рантакюля — посёлок близ Киурувеси.
 Рантакюля — посёлок близ Лиминка.